Learchos ist der Name folgender Personen:
 Learchos (Mythologie), Sohn des Athamas und der Ino
 Learchos (Kyrene), Bruder des Königs Arkesilaos II., Mitte 6. Jh. v. Chr.
 Learchos (Athen), bei Thukydides 2,67 Sohn eines sonst unbekannten Kallimachos, 4. Jh. v. Chr.
 Learchos (Bildhauer) oder Klearchos, nach Pausanias 3 (Lakonien), 17,6 Bildhauer aus Rhegium, 6. Jh. v. Chr.